Теодам — возможный индо-греческий царь, правивший в I веке.

После завоеваний в I веке до н. э. индо-скифов под предводительством , по замечанию В. Тарна, греки Пенджаба оказались отрезанными от греков Паропамисады. Однако, вероятно, некоторые мелкие греческие правители, оттеснённые кочевниками, продолжали властвовать в горных долинах, хотя уже не имели возможности чеканить собственные монеты. Один из таких князей мог быть предком Теодама, чьё имя известно из найденного в Баджауре перстня с печатью с краткой надписью на кхароштхи. По мнению В. Тарна, называющего Теодама царём, он мог жить в I веке. Однако А. Нарайн высказал сомнение в том, что Теодам был царём.

Литература 
Исследования
 Tarn W. W. The Greeks in Bactia and India. — Cambridge, 1951. P. 312, 323, 389, 392, 504.
 Narain A. K. The Indo-Greeks. — Oxford, 1957. P. 42.

Персоналии I века